Il singolare del torneo di tennis Romanian Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Francisco Clavet che ha battuto in finale Arnaud Di Pasquale 6-2, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Francisco Clavet (campione)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (primo turno)
 Carlos Costa (secondo turno)

 Andrew Ilie (primo turno)
 Nicolás Lapentti (secondo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Julián Alonso (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Romanian Open 1998
ATP Tour 1998